Juillé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Juillé (Charente) im Département Charente
Juillé (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
Juillé (Sarthe) im Département Sarthe

Siehe auch:
Jullié, Gemeinde im Département Rhône